Список населённых пунктов Нижегородской области  представляет собой перечень упразднённых населённых пунктов Нижегородской области (в современных границах области и муниципальных образований).

 упразднённые не ранее 2006 года, упорядоченные по дате их упразднения.

Примечания